Sotke mut () — дебютный студийный альбом финской певицы и автора-исполнительницы Санни Куркисуо, выпущенный в 2013 году на лейбле Warner Music Finland. Этот альбом занял девятое место в местном хит-параде среди альбомов.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Санни Куркисуо
Дебютные альбомы 2013 года